Геннадий Ершов:
 Ершов, Геннадий Алексеевич (род. 1967) — художник-скульптор.
 Ершов, Геннадий Леонидович (род. 1964) — советский режиссёр, фотограф, композитор, автор стихов и философской прозы.